Список ігор, розроблених і виданих компанією Electronic Arts.

Видані гри 
Це неповний список, тому він постійно поповнюється. Ви можете допомогти, розширивши його, але використовуючи при цьому тільки достовірні джерела.

Посилання 
 Сайт EA 
 Сайт Origin 

Ігри Electronic Arts